

Села:
 Владівка — Житомирська область, Коростенський район
 Владівка — Запорізька область, Бердянський район